Het Monte Carlo Open van 1990 werd gespeeld van 23 tot en met 29 april in het Monegaskse Monte Carlo. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Monte Carlo Country Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Deel 2

Onderste helft

Deel 3 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= L Jönsson
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-team04= J Yzaga
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-team05= J Hlasek
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-team06= T Carbonell
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-team07= G Prpić
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=3
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= A Tsjesnokov
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-seed09=13
| RD1-team09=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= M Rosset
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= D Engel
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=4
| RD4-seed01=12
| RD4-team01=

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo